Longjing – rodzaj herbaty
 Longjing – miasto północno-wschodnich Chinach
 Longjing – dzielnica () w rejonie nadmorskim miasta wydzielonego Taizhong na Tajwanie

Zobacz też 
 Longing ~Setsubō no yoru~ – singel zespołu X JAPAN.
 Longing ~Togireta melody~ – singel zespołu X JAPAN.